Адвока́т:
 Адвокат — профессия.

Фамилия 
Голландская фамилия ()
 Адвокат, Дик (род. 1947) — футбольный тренер.

В культуре 
Литература
 «Адвокат» (1997) — роман американского писателя Джона Гришэма.
 «Адвокат» (1994—1998) — роман Андрея Константинова.

Кинематограф
 «Адвокат» () — американский кинофильм 1933 года, реж. Уильям Уайлер.
 «Адвокат» () — американский кинофильм 1970 года, реж. Сидни Дж. Фьюри.
 «Адвокат» («Убийство на Монастырских прудах») — советский трёхсерийный телефильм 1990 года, реж. Искандер Хамраев.
 «Адвокат» — 2-я часть российского телесериала «Бандитский Петербург», 2000 год, реж. Владимир Бортко.
 «Адвокат» — российский телесериал 2004—2012 годов.
 «Адвокат» () — корейский кинофильм 2013 года.

Прочее 
 «Адвокат» — ликёр.

См. также 
 Адвокат дьявола (значения)
 «Адвокат Пьер Патлен» — анонимный французский фарс XV века.